Завеща́ние:
 Завещание — акт воли лица по распоряжению принадлежащим ему имуществом и правами после его смерти.
 «Завещание» — трактат Жана Мелье.
 «Завещание» — стихотворение Тараса Шевченко.
 «Завещание» — советский цветной кукольный мультипликационный фильм, снятый на «Мосфильме» в 1937 году.

См. также 
 «Пётр Первый. Завещание» — российский мини-сериал 2011 года.